Lucca (stad)
 Lucca (provincie)
 Republiek Lucca (12e eeuw-1805)
 Vorstendom Lucca en Piombino (1805-1815)
 Hertogdom Lucca (1815-1847)
 Lucca, een personage in het computerspel Chrono Trigger

Zie ook 
 Luca (doorverwijspagina)